Waldburger ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Waldburger (* 1988), Schweizer Unternehmer
 Ernst Waldburger (1875–1954), Schweizer Bankier
 Hans Waldburger (um 1570–vor 1630), österreichischer Bildhauer
 Johannes Waldburger (1903–1984), Schweizer Zimmermann und Architekt
 Ruth Waldburger (* 1951), Schweizer Filmproduzentin